Trobajo puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 Trobajo del Cerecedo, localidad del municipio de León.
 Trobajo del Camino, localidad del municipio de San Andrés del Rabanedo.